GFM peut faire référence à :

 Cloche GFM (abréviation de cloche guetteur et fusil-mitrailleur), un équipement installé sur les fortifications françaises des années 1930.
 Chemins de fer fribourgeois Gruyère–Fribourg–Morat, une compagnie ferroviaire suisse.